Alžběta Württemberská (Elisabeth Maria Margarethe Alix Helene Rosa Philippine Christine Josepha Therese vom Kinde Jesu, Herzogin von Württemberg; 2. února 1933 Stuttgart – 22. ledna 2022) byla členka rodu Württembergů a württemberská vévodkyně a sňatkem s princem Antonínem Bourbonsko-Sicilským členka rodu Bourbon-Obojí Sicílie a bourbonsko-sicilská princezna.

Původ 
Alžběta se narodila jako třetí dítě a druhá dcera württemberského vévody Filipa Albrechta a jeho druhé manželky Rosy Rakousko-Toskánské. Její mladší bratr Karel, vévoda z Württembergu, je stávající hlava rodu Württembergů.

Sňatek 
Alžběta se provdala za prince Antonína Bourbonsko-Sicilského, jediného potomka prince Gabriela Bourbonsko-Sicilského a jeho první manželky Malgorzaty Izabelly Czartoryské. Občanský sňatek se uskutečnil 18. července 1958 a církevní o den později v Altshausenu v Bádensko-Württembersku. Alžběta porodila Antonínovi čtyři děti:

 František Filip Maria Josef Gabriel Bourbonsko-Sicilský (20. června 1960)
 Marie Karolina Johana Rosa Cecílie Bourbonsko-Sicilská (18. července 1962)
 Gennaro Maria Pio Kazimír Bourbonsko-Sicilský (27. ledna 1966)
 Marie Annunziata Urraca Markéta Alžběta Bourbonsko-Sicilský (4. března 1973)

Tituly a oslovení 
 2. února 1933 – 18. července 1858: Její královská Výsost vévodkyně Alžběta Württemberská
 od 18. července 1958: Její královská Výsost princezna Alžběta Bourbonsko-Sicilská, vévodkyně württemberská

Vývod z předků

Reference 

Bourbon-Obojí Sicílie
Württemberské vévodkyně
Němečtí římští katolíci
Narození 2. února
Narození v roce 1933
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí v roce 2022
Úmrtí 22. ledna
Ženy